Седльце:

 Седльце — город на востоке Польши (Мазовецкое воеводство).
 Седльце — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Седлецкий повят, Мазовецкое воеводство.